Rochussen ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Rochussen (1814–1894), niederländischer Historienmaler und Illustrator sowie Aquarellist, Radierer und Lithograf
 Frank Rochussen (1873–1955), Chemiker
 Jan Jacob Rochussen (1797–1871), niederländischer Staatsmann